Ши́балич — сербская фамилия. Известные носители:
 Шибалич, Живко (в монашестве Феодосий; род. 1963) — настоятель монастыря Высокие Дечаны (1992—2010), епископ Рашско-Призренский (с ноября 2010).
 Шибалич, Мийушко (1915—1995) — югославский черногорский политический деятель, председатель Исполнительного Вече Социалистической Республики Черногория.